Parafie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Atyrau
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Babiaku
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Braniewie (prawosławna)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Brzozowie 
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Chojniku
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Czersku
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Częstochowie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Dąbrowie Górniczej
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Detroit
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Domacynach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Drezdenku
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Drohiczynie (prawosławna) (nieistniejąca)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Firleju
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Galewie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Garbowie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Gdyni
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Gorlicach (greckokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Horbowie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Iławie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Jabłonce
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu (greckokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Jaworznej
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Jałówce
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Jeziórce
 Parafia Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Katowicach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Kazanowie Iłżeckim
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Kielcach-Białogonie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Klonowie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Kolinie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Krakowie (Swoszowice)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Libiążu
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Lublinie (prawosławna)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Lublinie (rzymskokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Maniewiczach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Maruszynej
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Masłowie Pierwszym
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Mielniku
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Mielnie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Mrągowie (prawosławna)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu (ewangelicko-augsburska)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu (greckokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu (rzymskokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Perlejewie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Piątnicy
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Ploskach (prawosławna)	
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Płocku (prawosławna)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Płotach (greckokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Płotach (rzymskokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Polanie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Poświętnem
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Rachaniach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Radoczy
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Radzyminie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Reszlu (greckokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Ropczycach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Rożyszczach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Rudnie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Sarnach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Sasinach (prawosławna)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Sawinie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Siemieniu
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Sokolanach
 Parafia Przemienienia Pańskiego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Somoninie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Stargardzie (polskokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Stargardzie (rzymskokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Sulejówku
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Syracuse
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Szczecinie-Gumieńcach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Szprotawie (greckokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Topolanach (prawosławna)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Wauconda
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Woli
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Wierzbicy (starokatolicka)
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Wilczętach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Wisznicach
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Załomiu
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Zawadzie
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Zawadach Kościelnych
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Żarnówce (starokatolicka)

Zobacz też 
 strony zaczynające się od "Parafia Przemienienia Pańskiego"
 kościół Przemienienia Pańskiego

!
Przemienienie Pańskie